Rocca puede referirse a:
 Rocca, un tipo de construcción fortificada.
 Rocca (cráter), un cráter de impacto que se encuentra cerca del terminador occidental de la Luna.
 Agostino Rocca, empresario ítalo-argentino.
 Antonino Rocca, luchador profesional argentino.
 Emmanuel de Peretti de La Rocca, diplomático francés.
 Paolo Rocca, empresario ítalo-argentino.
 Roberto Rocca, empresario ítalo-argentino.
 Rocca, uno de los MCs integrantes del grupo colombiano de rap Tres Coronas.